Die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2021 war die 11. Austragung des Weltmeisterschaftsturniers für Männer im Beachsoccer, welche von der FIFA organisiert wurde. Zum ersten Mal wurde die Beachsoccer-Weltmeisterschaft in Russland ausgetragen. Sie fand vom 19. bis 29. August in Moskau statt.

Bewerbungsprozess 
Die Bewerbung um den Platz als Wettbewerbsausrichter lief wie folgt ab:

 9. Mai 2019 – Eröffnung des Ausschreibungsverfahrens durch die FIFA.
 5. Juni 2019 – Ablauf der Meldefrist für die interessierten Landesverbände.
 7. Juni 2019 – Aushändigung der Bewerbungsdokumente sowie der zu erfüllenden Kriterien.
 1. Juli 2019 –  Frist für Verbände, um ihre Gebotsabsichten zu bekräftigen, indem sie den Bedingungen der Dokumente zustimmen.
 30. August 2019 – Ablauf der Frist für die Einreichung der vollständig ausgefüllten Dokumente zur Bewertung durch die FIFA.
 24. Oktober 2019 – Bekanntgabe des Ausrichters.

Für die Ausrichtung bewarben sich lediglich drei Nationen, Russland, Chile (Osterinsel) sowie El Salvador. Auf einer Sitzung des FIFA-Rates in Shanghai am 24. Oktober 2019 wurde Russland als Ausrichter bekannt gegeben. Entscheidend waren hier das größte Budget sowie die bereits erfolgreich ausgerichtete Fußball-Weltmeisterschaft 2018.

Teilnehmer 
Für die Endrunde qualifizieren sich folgende 16 Nationalmannschaften aus den jeweiligen Kontinentalverbänden:

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Weblinks 
 Informationen auf fifa.com

Einzelnachweise 

2021
Fußballveranstaltung 2021
Fußball (Russland)
Sportveranstaltung in Moskau